A 2000-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Izrael volt. A tornát Portugália nyerte, miután hosszabbítás után 2–1-re legyőzte Csehországot.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16